Bosco (deutsch ‚Wald‘) steht für:

 Bosco (Rebsorte), eine Rebsorte
 einen Teil eines Gartens, als Waldgebiet angelegt und Jagdrevier, siehe Barockgarten

Bosco heißen folgende Orte:

 Bosco/Gurin, Gemeinde im Kanton Tessin
 Bosco Luganese, ehemalige Gemeinde im Kanton Tessin
 Bosco Chiesanuova, Gemeinde in der Provinz Verona, Italien
 Bosco Marengo, Gemeinde in der Provinz Alessandria  im Piemont, Italien
 Bosconero, Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Italien
 Boscoreale, Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Italien
 Boscotrecase, Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Italien
 Bosco (Kentucky), im Floyd County
 Bosco (Louisiana), im Ouachita Parish

Bosco ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gerard Bosco (1927–2013), Altbischof von Greensburg
 Bartholomaeus de Bosco (nach 1350 – vor 1437), Genueser Politiker und Rechtsgelehrter
 Bartolomeo Bosco (1793–1863), italienischer Zauberkünstler
 Christopher Del Bosco (* 1982), kanadischer Freestyle-Skier
 Douglas H. Bosco (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Giacinto Bosco (1905–1997), italienischer Jurist und Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Gianfabio Bosco (1936–2010), italienischer Komiker und Schauspieler
 Giorgio Bosco (* 1932), italienischer Diplomat
 Henri Bosco (1888–1976), französischer Dichter, Roman- und Jugendbuchautor
 João Bosco (eigentlich João Bosco de Freitas Mucci; * 1946), brasilianischer Komponist und Musiker
 João Bosco Cárceres (1972–2022), osttimoresischer Politiker und Unabhängigkeitsaktivist
 João Bosco de Freitas Chaves (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Johannes Bosco, Don Bosco (1815–1888), italienischer Priester und Ordensgründer
 Joannes Jacobus Manlius de Bosco (15./16. Jahrhundert), italienischer Apotheker in oder bei Pavia
 Juan Bosco (* 1935), mexikanischer Fußballspieler
 Léa Bosco, französische Schauspielerin
 Manuela Bosco (* 1982), finnische Hürdensprinterin
 Mauro Bosco (* 1938), italienischer Schauspieler
 Monique Bosco (1927–2007), kanadische Autorin
 Philip Bosco (1930–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Rinaldo Bosco (* 1950), italienischer Politiker
 Silvina Bosco (1966–2019), argentinische Schauspielerin
 Teresio Bosco SDB (1931–2019), italienischer Ordensmann und Autor

Bosco ist der Vor- oder Künstlername von:

 Bosco Ntaganda (* 1973), kongolesischer Militär
 Bosco, Künstlername von Fritz Boscovits (1871–1965), Schweizer Maler, Grafiker und Karikaturist

Sonstiges:

 Bosco Island, Insel im Plaquemines County, Louisiana
 Bosco Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien
 Bosco Oil Field, Ölfeld im Acadia Parish, Louisiana
 Bosco (Fernsehserie), irische Fernsehserie im Kinderprogramm von 1978 bis 1987

Siehe auch:

 Salesianer Don Boscos
 Don Bosco als Namensgeber
 Villa del Bosco
 Boscho
 Bosko